Brrnakot' (armeniska: Brrnakot’) är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Brrnakot' ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Brrnakot' är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Brrnakot'. Närmaste större samhälle är Hats'avan,  kilometer söder om Brrnakot'. 

Trakten runt Brrnakot' består i huvudsak av gräsmarker. Runt Brrnakot' är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik